

Geografia

Germania 
 Briesen – comune nel Brandeburgo (circondario della Sprea-Neiße)
 Briesen (Mark) – comune nel Brandeburgo (circondario dell'Oder-Sprea)
 Briesen/Brand – frazione del comune di Halbe (Brandeburgo)
 Briesen – località della frazione di Laasow della città di Vetschau/Spreewald (Brandeburgo)
 Briesen – località della città di Friesack (Brandeburgo)
 Briesen – località del comune di Gerswalde (Brandeburgo)

Polonia 
 Briesen (Westpreußen), oggi Wąbrzeźno – città nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Briesen bei Schivelbein, oggi Brzeżno – comune nel voivodato della Pomerania Occidentale

Repubblica Ceca 
 Briesen, oggi Březina u Jevíčka – comune nella regione di Pardubice

Slovacchia 
 Briesen, oggi Brezno –  città nella regione di Banská Bystrica